Bahnhofstraße oder Bahnhofstrasse steht für:

 Bahnhofstrasse (Aarau)
 Bahnhofstraße (Bad Freienwalde)
 Bahnhofstraße (Bad Reichenhall)
 Bahnhofstraße in Berlin-Lichtenrade, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Lichtenrade #Bahnhofstraße
 Bahnhofstraße in Berlin-Köpenick, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Köpenick #Bahnhofstraße
 Bahnhofstraße (Bayreuth)
 Bahnhofstrasse (Biel)
 Bahnhofstraße (Bielefeld)
 Bahnhofstraße (Bremen)
 Bahnhofstraße (Cottbus)
 Bahnhofstraße (Eitorf)
 Bahnhofstraße (Erfurt)
 Bahnhofstraße (Hannover)
 Bahnhofstraße (Heilbronn)
 Bahnhofstraße (Jessen)
 Bahnhofstraße (Kempten)
 Bahnhofstrasse (Lenzburg)
 Bahnhofstraße (Nörvenich)
 Bahnhofstraße in Quedlinburg, siehe Bahnhofstraße 1, 1a, 2–4, 6–15 (Quedlinburg)
 Bahnhofstraße (Radebeul)
 Bahnhofstraße (Neunkirchen, Saar)
 Bahnhofstraße (Saarbrücken)
 Bahnhofstraße (Stralsund)
 Bahnhofstraße (Trier)
 Bahnhofstraße (Weimar)
 Bahnhofstraße (Wolfenbüttel)
 Bahnhofstrasse (Zürich)
 Hemelinger Bahnhofstraße

Siehe auch:
 Bahnstraße